Леви́тський (Левицький, ; ) — українське, польське і російське прізвище. Історики вважають, що цей славний і тому великий рід — правнуки короля Галицько-Волинської держави Лева Даниловича з Рюриковичів-Романовичів.
 Левитський Борис Григорович — український вчений, ветеринарний хірург
 Левитський Володимир Фавстович — історик
 Левитський Григорій Андрійович(1878—1942) — український генетик і цитолог, репресований
 Левитський Леонід Макарович (1892—1960) — український учений, доктор медичних наук
 Левитський Микола Васильович — громадський діяч і кооператор
 Левитський Микола Григорович — український громадянський та політичний діяч, дипломат, правник
 Левитський Олександр Августович — український учений, педагог, перекладач, директор Полтавського учительського інституту
 Левитський Борис Порфирович (1887—1937) — хоровий диригент, композитор, педагог
 Левитський Борис Костянтинович (1893—1965) — співак (тенор), піаніст, композитор
 Левитський Дмитро Костянтинович (1886—1959) — співак (тенор), музичний критик, педагог
 Левитський Степан Михайлович (1876-1924) — російський шахіст.
 Левитський Федір Прохорович (1869—1926+) — співак (бас), музичний критик, педагог

Левитська

Див. також 
 Левицька
 Левицький